Присс () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Присс, Герман (1901—1985) — обергруппенфюрер СС.
 Присс, Мари (1885—1983) — антифашист, член организации «Красная капелла».
 Присс, Софья Александровна (1995) — российская актриса театра, кино и ТВ.
 Присс, Хайнц (1920—1945) — антифашист, член организации «Красная капелла».
 Присс, Эмиль (1807—1879) — французский востоковед, египтолог. См. Папирус Присса.

См. также 
 Прис